Адмирала Кузнецова — топоним в России

 Адмирала Кузнецова — гора в Тихом океане, координаты 42°19,4' с. ш. 170°23,0' в. д. Название дано Постановлением Правительства Российской Федерации № 757 от 06.07.1999. Регистрационный номер в Росреестре 5000057.
 Адмирала Кузнецова — пролив между о. Беринга и о. Медный (Командорские о-ва) в Беринговом море Тихого океана, Камчатский край, координаты 54°48,6' с. ш. 166°56,2' в. д. Название дано Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 01.12.2004. Ранее — Командорский (пролив). Регистрационный номер в Росреестре 0303512.